Armin Pinggera – politico italiano
 Greta Pinggera – slittinista italiana
 Johann Pinggera – alpinista austriaco